Kotar Ostrołęka (okrug, poljski: powiat ostrołęcki) je kotar u Mazovjeckom vojvodstvu u Poljskoj. Zauzima površinu od 2.099,32 km² s 84.344 stanovnika. Ustanovljen je 1999. godine. Administrativno sjedište kotara je Ostrołęka.

Susjedni kotari 
Pisz (kotar), Kolno (kotar), Łomża (kotar), Ostrów Mazowiecka (kotar), Wyszków (kotar), Maków (kotar), Przasnysz (kotar), Szczytno (kotar)

Administrativna podjela 
Kotar Ostrołęka (poljski powiat) čini 11 općina (poljski gmina), od toga jedna urbano-ruralna i 10 ruralnih.

Izvori 
Službeni podaci za 2006.

 U izradi, Zemljopis
Poljski kotari